Billy Bodin (1992) – calciatore gallese
 Ivan Bodin (1923-1991) – calciatore svedese
 Jean Bodin (1529-1596) – filosofo e giurista francese
 Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) – compositore francese
 Paul Bodin (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Pierre Bodin (1934) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese

Pagine correlate
 Bodine
 Bodini